Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1971, facente parte dei Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice  Chris Evert che ha battuto in finale Helen Gourlay 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Virginia Wade (quarti di finale)
 Patti Hogan (primo turno)

 Lesley Bowrey (quarti di finale)
 Betty Stöve (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1971